A 2010. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 15-én rendezték a Richmond Olympic Oval pályán, Richmondban. Az aranyérmet a dél-koreai Mo Thebom nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben

Kétfutamos versenyben

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F00500